Ушибиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Ушибиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Ушибиха — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.